La Copa Ecuador 2020, también conocida como la «Copa de la FEF», iba a ser la 2.ª edición de esta competición de la Copa Ecuador. Se iba a jugar durante los meses de abril y noviembre de 2020. Sin embargo el torneo fue cancelado por parte de la FEF debido a la pandemia de coronavirus en Ecuador. El torneo iba a ser organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y tomarían parte clubes de Serie A, Serie B, Segunda Categoría y Fútbol Amateur.

El equipo campeón iba a clasificar como Ecuador 4 a la Copa Sudamericana 2021 y disputar la Supercopa de Ecuador 2021.

Sistema de competición 
El torneo para esta edición vería modificado su formato en relación con el año anterior, iba a contar con 48 equipos participantes: los 16 de Serie A 2020, los 10 de Serie B 2020, los 19 campeones provinciales de Segunda Categoría 2019 y los 3 mejores (campeón, subcampeón y  lugar) del Fútbol Amateur 2019.

En la primera fase (32 equipos), los 10 equipos de la Serie B, los 19 equipos de Segunda Categoría y los 3 equipos del Fútbol Amateur, iban a ser emparejados mediante sorteo en 16 llaves, jugando bajo el sistema de eliminación directa en partidos de ida y vuelta. Los 16 ganadores de las llaves debían avanzar a la segunda fase.

En la segunda fase (32 equipos), los 16 equipos de Serie A y los 16 equipos clasificados de la primera fase, iban a ser emparejados por sorteo en 16 llaves. A partir de esta fase se debían jugar dieciseisavos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final bajo el sistema de eliminación directa, los octavos, cuartos y semifinal se iban a jugar en partidos de ida y vuelta, en tanto que los dieciseisavos de final y la final iban a ser a partido único en cancha neutral.

El equipo que hubiera quedado campeón clasificaba como Ecuador 4 a la Copa Sudamericana 2021. En caso de que el campeón hubiera estado clasificado a la Copa Libertadores 2021 o hubiese clasificado como Ecuador 1, 2 o 3 a la Copa Sudamericana 2021, el cupo de Ecuador 4 se lo hubiera asignado al subcampeón o al equipo de mejor rendimiento que no hubiera clasificado a ningún torneo internacional.

Formato 
Los 48 equipos iban a ser divididos de la siguiente manera en las fases iniciales del torneo.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Federación Ecuatoriana de Fútbol

Copa Ecuador
Fútbol en 2020
Ecuador
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Campeonatos de fútbol cancelados